Університет Назарбаєва () — автономний дослідницький університет у Астані, столиці Казахстану. Заснований в результаті ініціативи першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва в 2010 р. (червень) , він є середньою англійською установою, що має міжнародний факультет та персонал.

Університет Назарбаєва прагне стати національним брендом вищої освіти Казахстану, поєднуючи переваги національної системи освіти та кращих світових наукових та освітніх практик. Органами управління університету є Виконавча рада, Піклувальна рада та Вища піклувальна рада. Головою Вищої опікунської ради є колишній президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв.

Історія 
17 жовтня 2009 р. під час першого засідання Ради директорів Нового університету Астани під головуванням прем'єр-міністра Каріма Масімова була затверджена стратегія розвитку університету на 2010—2012 рр.

У червні 2010 року, згідно з постановою уряду, університет змінив свою назву на Університет Назарбаєва.

Восени 2010 року розпочався вступ до Програми Фонду Університету Назарбаєва.

22 грудня 2010 року Маджіліс затвердив законопроект про статус Університету Назарбаєва.

19 січня 2011 р. Президент Казахстану підписав Закон Республіки Казахстан про статус Університету Назарбаєва, Інтелектуальні школи Назарбаєва та Фонд Назарбаєва.

15 червня 2011 року Університет Назарбаєва змінив свій юридичний статус і був перейменований в Автономну організацію освіти Університету Назарбаєва. Університет використовує власні освітні стандарти і не перебуває у віданні Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан. Діяльність університету регулюється спеціальним Законом Республіки Казахстан про статус Університету Назарбаєва, інтелектуальними школами Назарбаєва та фондом Назарбаєва.

У 2012 році відкриття аспірантури та аспірантури державної політики.

У 2013 році розпочато програму Executive MBA у Вищій школі бізнесу.

У червні 2015 року Університету Назарбаєва відсвяткував свою першу церемонію вручення дипломів. 380 випускників бакалаврату та 142 випускника магістратури отримали дипломи Університету Назарбаєва.

У вересні 2015 року Медичний факультет Університету Назарбаєва відкрився з першим прийомом студентів на програму доктора медицини.

24 грудня 2015 року відповідно до статті 3 Закону Республіки Казахстан від 18 лютого 2011 року «Про науку», Указу Президента Республіки Казахстан від 7 грудня 2010 року No 1118 Про затвердження Державної програми розвитку освіти в Казахстані на 2011—2020 роки, «Уряд Республіки Казахстан автономна організація освіти» Назарбаєв університет отримав статус дослідницького університету. Крім того, було затверджено програму розвитку університетських досліджень автономної організації освіти «Університет Назарбаєва» на 2016—2020 роки.

У вересні 2017 року було відкрито Школу гірничо-геологічних наук.

Запуск Азіатського університетського альянсу відбувся у 2017 році. Незалежне зовнішнє оцінювання НУ Європейської асоціації університетів було опубліковане у 2017 році

У 2019 році була здійснена реструктуризація Інженерної школи, Школи наук і технологій та Школи гуманітарних та соціальних наук. Були засновані нові школи: Школа інженерних та цифрових наук та Школа наук і гуманітарних наук.

У лютому 2020 року BALEAP підтвердив повну акредитацію програми NUFYP EAP Центру підготовчих досліджень NU.Магістерські програми Вищої школи державної політики (GSPP) повністю акредитовані Європейською асоціацією з акредитації державного управління (EAPAA) у 2020 році.

Програми

Річна програма Фонду Університет Назарбаєва (NUFYP) 
Однорічний інтенсивний базовий курс Центру підготовчих досліджень для вступу на бакалаврські програми Університет Назарбаєва — Програма забезпечує інтенсивну академічну, наукову та мовну підготовку до бакалаврських програм Університету Назарбаєва. Для цієї програми доступна освіта за державним грантом «Університет Назарбаєва», а також освіта на основі навчання.

Бакалаврські програми 
Школа гірничо-геологічних наук (SMG)
 Бакалавр геології
 Бакалавр нафтової техніки
 Бакалавр гірничої техніки
Школа інженерних та цифрових наук (SEDS)
 Машинобудування та аерокосмічна техніка
 Хімічна інженерія та матеріалознавство
 Електротехнічна та обчислювальна техніка
 Цивільна та екологічна інженерія
 Комп'ютерні науки
 Робототехніка та мехатроніка
Школа наук і гуманітарних наук (SSH)
 Економіка
 Політологія та міжнародні відносини
 Соціологія
 Антропологія
 Історія
 Світові мови та література
 Хімія
 Фізика
 Біологічні науки
 Математика
Школа медицини
 Програма медсестер (BSN)
 Медсестринство
 Програма професійного розвитку медсестер (PDP)
 Медичні науки

Магістерські та докторські програми 
 Вища школа освіти
 Вища школа державної політики
 Вища школа бізнесу
 Школа інженерних та цифрових наук
 Школа наук і гуманітарних наук
 Школа медицини
 Школа гірничо-геологічних наук

Програми професійного розвитку 
 Програми вищої освіти для керівників вищого та середнього рівня
 Програми професійного розвитку в аспірантурі
 Програма професійного розвитку для фахівців державного сектору

Бібліотека 
З моменту відкриття восени 2010 року Бібліотека Університету Назарбаєва забезпечує доступ до інформації, технологій, довідкової допомоги та програмування для підтримки навчання, викладання та досліджень студентів, викладачів та співробітників.

Доступ до інформації 
Бібліотека Університету Назарбаєва забезпечує доступ до широкого кола електронних та друкованих ресурсів:
 Друк книг та електронних книг
 Аудіокниги
 Друкувати періодичні видання та електронні журнали
 DVD
 Енциклопедії
 Словники
 Мікроформи середньоазіатських газет до 1860-х років

Бібліотека підтримує мову навчання закладу, забезпечуючи здебільшого колекцію англійської мови. Для підтримки місцевої культури та інтересів у бібліотеці зростає колекція казахської та російської літератури.

Бібліотека розробляє колекцію відповідно до запитів громади Університету Назарбаєва та предметних бібліотек. Бібліотека Університету Назарбаєва передплачує понад 60 баз даних, що забезпечують доступ до сотень книг, тисяч журналів та мільйонів статей. Університет Вісконсіна — Медісон надає послугу міжбібліотечної позики для факультету для запиту матеріалів, недоступних через бази даних.

Сховище Університету Назарбаєва 
Репозитарій Університету Назарбаєва — це інституційний електронний архів для довгострокового зберігання, накопичення та забезпечення надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень та інтелектуальної продукції громади Університету Назарбаєва. Репозитарій — це можливість для викладачів, дослідників та аспірантів збільшити видимість в Інтернеті та кількість посилань на статті та дисертації.

Технологія 
Бібліотека надає комп'ютерні робочі станції, сканери та допоміжні технології навчання (Екранна лупа, JAWS, Брайлівський перекладач) для членів громади з фізичними та навчальними вадами. Також доступні електронні читачі.

Предметні та довідкові бібліотеки 
Кожній школі та науково-дослідному центру призначається персональний бібліотекар, який діє як зв'язок між громадою та бібліотекою. Довідкові бібліотекарі пропонують семінари, інструктажі в класі та LibGuides для пропаганди інформаційної грамотності, технологій, навчання базам даних, цитування, плагіату та багато іншого.

Програмування 
Протягом року Бібліотека Університету Назарбаєва виступає в якості консультаційного та навчального центру для казахстанських бібліотекарів, пропонуючи семінари, тренінги, семінари та вебсемінари. Бібліотека проводить щорічний семінар в рамках Євразійського форуму лідерів вищої освіти (EHELF). Бібліотека є активним членом Казахстанської асоціації університетських бібліотек та сприяє професійному розвитку академічних бібліотекарів.

Дослідження 
Однією із стратегічних цілей Університету Назарбаєва є побудова провідного дослідницького університету, надання Казахстану та світовому науковцям вищого рівня, науковцям, керівникам та підприємцям. Університет прагне стати взірцем реформи вищої освіти та сучасних досліджень у Казахстані як міжнародний науково-інноваційний центр. Фінансування досліджень підтримується за рахунок внутрішніх дослідницьких програм, спонсорованих фондів, національних та міжнародних грантів. Очікується, що всі викладачі будуть однаково чудовими викладачами та дослідниками світового класу.

Кожен викладач може подати заявку на отримання грантів на наукові дослідження від університету за допомогою таких схем фінансування: Програма конкурсних грантів для розвитку факультету (FDCRGP) — підтримує підготовку, розвиток та наставництво дослідників на початковій стадії та вдосконалення знань у всіх галузях досліджень. Програма була започаткована в 2017 році і є одним із інструментів фінансування НУ для просування своїх досконалих досліджень. Ця програма доступна для всіх викладачів НУ.

Програма спільних досліджень — ця ініціатива спрямована на створення стійких партнерських відносин та співпраці між НУ та науковою спільнотою Казахстану, що відповідає стратегічному пріоритету університету. Партнерство є життєво важливою частиною програми. Підтримуючи розвиток нових дослідницьких співпраць між науковцями з різних дисциплін та установ, програми, як очікується, забезпечить високоякісні дослідження та матиме значний вплив на інтелектуальні переваги та суспільні результати для казахстанського суспільства.

Міжнародна міждисциплінарна програма досліджень: метою є посилення міжнародної конкурентоспроможності досліджень у НУ та підвищення їхньої видимості та визнання шляхом встановлення стратегічного партнерства з провідними установами.

Результати дослідження 
Загальний обсяг досліджень викладачів і дослідників Університету Назарбаєва за останні 2011—2019 роки:
 > 500 дослідників (викладачі та співробітники дослідницьких центрів);
 3358 публікацій протягом 2011—2019 років (SciVal);
 919 публікацій у 2019 році;
 226 публікацій студентів у 2019 році (індивідуальні та у співавторстві);
 272 науково-навчальні лабораторії;
 > 70 заявок на патент;
 3 підписані ліцензійні угоди;
 48 патентів.

На додаток до досліджень, проведених у школах викладачами, працівниками та студентами, в Університеті Назарбаєва є:
 Національна лабораторія Астана
 Науково-інноваційна система Університету Назарбаєва
 Інститут розумних систем та штучного інтелекту

Основними цілями є проведення міждисциплінарних фундаментальних та / або прикладних досліджень у галузі наук про життя, енергетики та інших міждисциплінарних галузей науки, а також діяльність зі створення наукової лабораторії, експериментальних баз, центрів, інститутів для розвитку та впровадження наукових, науково-технічних, освітніх програм та тренінгів.

NURIS — це інноваційний кластер Університету Назарбаєва. Головною метою є розвиток національної інноваційної системи шляхом створення маси знань та високотехнологічних компаній, нових технологій та знань навколо університету, а також досягнення синергії між наукою, бізнесом та державою для активізації інноваційної діяльності . Бачення до 2025 року створити інноваційне середовище та інфраструктуру (екосистему), що сприяє розвитку інноваційного підприємництва в Казахстані.

Інститут розумних систем та штучного інтелекту (ISSAI) був заснований у вересні 2019 року, щоб послужити рушієм досліджень та інновацій у цифровій сфері Казахстану з акцентом на дослідження ШІ. Розташований у дослідницькому корпусі С4 Університету Назарбаєва, ISSAI проводить міждисциплінарні дослідження машинного інтелекту для вирішення реальних проблем промисловості та суспільства.

ISSAI прагне розвивати національний потенціал для досліджень у галузі штучного інтелекту, включаючи досвід зразків з Азії, Європи та США.

ISSAI забезпечує гнучку основу для досліджень, інновацій та співпраці з національними та міжнародними партнерами в галузі освіти, промисловості та уряду та сприяє розвитку цифрової екосистеми Казахстану у просуванні національних цілей розвитку.

Управління 
Відповідно до Закону Республіки Казахстан від 19 січня 2011 р. «Про статус Університету Назарбаєва», «Інтелектуальних шкіл Назарбаєва» та «Фонд Назарбаєва», органи управління Університету Назарбаєва є такими:
 Вища піклувальна рада
 Опікунська рада університету
 Виконавчі органи університету

Вища піклувальна рада є найвищим органом управління університету, інтелектуальними школами та Фондом, який очолює лідер нації Нурсултан Назарбаєв.

До компетенції Вищої опікунської ради входить затвердження довгострокової стратегії розвитку та статуту університету, інтелектуальних шкіл та Фонду; затвердження процедури управління активами; складання піклувальних рад університету, інтелектуальних шкіл та фонду.

Опікунська рада університету є органом управління, який відповідає за загальне управління діяльністю університету.

Структура управління НУ

Лідерство 
Президент — Шигео Кацу

Опікунська рада університету
Інфраструктура кампусу :
 5444 студенти, 1077 працівників
 В експлуатації понад 20 будівель
 Понад 70 науково-педагогічних лабораторій
 Технопарк

Примітки

Посилання 
 NU official website
 National Laboratory Astana (NLA)
 Institute of Smart Systems and Artificial Intelligence (ISSAI)
 Nazarbayev University Research and Innovation System (NURIS)
 Nazarbayev University Library
 Advanced Robotics and Mechatronics Systems Laboratory (ARMS Lab)
 Astana LAboratory for Robotic and Intelligent Systems (ALARIS)
 Advanced Materials Research & Laser Technologies (AMRELAT) Laboratory

Університети Казахстану
Засновані в Казахстані 2010
Астана